Horacy – imię męskie
 Horacy – poeta rzymski
 Horacy – postać z filmów animowanych i komiksów
 Horacy – postać ze sztuki „Hamlet” Williama Szekspira